Высоковский район:

 Высоковский район — бывший район Брестской области (упразднён в 1962 году)
 Высоковский район — бывший район Калининской области (упразднён в 1963 году)
 Высоковский район — бывший район Московской области (упразднён в 1957 году)